Нидерндорф () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Христиан Ритцер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 местный список: 9 мест.
 Партия FPN занимает 4 места.
 Партия Demokratisches Niederndorf занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля